Чемпіонат Казахстану з футболу 2002 — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вчетверте здобув Іртиш.

Клуби

Перший раунд 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Восток Алтин змінив назву на Восток.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки:
1. Клуб Женіс-Астана взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубка Казахстану 2002

Позначення:

Результати

Кваліфікаційний раунд 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Восток Алтин змінив назву на Восток.

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на rsssf 

2002
Казахстан
2002 у Казахстані